Dieser Artikel behandelt die kroatische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002.

Qualifikation 

Die kroatische Mannschaft tat sich in der Qualifikation lange schwer. Gegen Schottland und Belgien erreichte man zu Beginn lediglich Unentschieden. Auch das zweite Spiel gegen Schottland konnte nicht gewonnen werden. Erst am letzten Spieltag gegen Belgien gelang ein Sieg gegen einen Konkurrenten. Durch ein Tor von Alen Bokšić qualifizierte sich Kroatien als Erstplatzierte direkt für die WM.

Kroatisches Aufgebot

Spiele der kroatischen Mannschaft 

Im ersten Spiel gegen Mexiko trat Kroatien mit seinen Altstars an: Šuker, Prosinečki und Bokšić. Diese aber konnten nicht die in sie gesetzten Hoffnungen erfüllen, und das Spiel ging mit 0:1 verloren.

Das zweite Spiel wurde mit einer stark verjüngten Mannschaft gegen Italien etwas glücklich gewonnen. Italien wurden vom Schiedsrichter zwei Tore aberkannt, und Kroatien erzielte ein Zufallstor.

Die fast sichere Qualifikation zum Achtelfinale wurde im letzten Spiel gegen Ecuador verspielt. Eine müde und lustlos wirkende Mannschaft verlor gegen den südamerikanischen Außenseiter mit 0:1. Der WM-Dritte von 1998 war ausgeschieden.

2002
Kroatien